Iazíkovka (Uliànovsk), localitat de la província d'Uliànovsk, a Rússia
 Iazíkovka (Petrovsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Iazíkovka (Atkarsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia